Dida može značiti:

Nogometaši:
Dida (vratar). brazilski vratar Nélson de Jesus Silva.
Dida (nogometaš) brazilski nogometaš Edvaldo Alves de Santa Rosa.

Drugo:
Dida jezici, skupina kru jezika u Obali Bjelokosti
Dida (narod), narod iz Obale Bjelokosti
Djed, član rodbine